Autostrada A27 (Belgia)
 Autostrada A27 (Francja)
 Autostrada A27 (Grecja)
 Autostrada A27 (Holandia)
 Autostrada A27 (Niemcy)
 Autostrada A27 (Portugalia)
 Autostrada A27 (Włochy)